Тип «Дзуйхо» — тип авианосцев Императорского флота Японии времён Второй мировой войны. Всего было заложено два корабля: «Дзуйхо» и «Сёхо». В Японии называют  и официально включают в него ещё три корабля — «Рюхо» (), «Тиёда» и «Титосэ».

Конструкция 

Корпус, спроектированный на базе авианосца «Рюдзё», был очень длинным и узким (отношение длины к ширине 11:1).
На кораблях установлены паротурбинные двигатели, как на эсминцах типа «Кагэро». Одноярусный ангар размерами 124×18 м позволял вместить 30 самолетов. Он был связан с полетной палубой двумя самолетоподъемниками. Катапульты не были предусмотрены, так как длина полётной палубы позволяла самолётам взлетать со свободного разбега. В кормовой части находилась дополнительная дымовая труба, отводящая выхлопные газы от судовых дизель-генераторов. Бронирование отсутствовало, но для безопасности погреба боезапаса и ёмкости с топливом были помещены в специальные резервуары, заполненные водой.

Представители

История службы 

«Дзуйхо»

Погиб в сражении в заливе Лейте 25 октября 1944 года, когда выполнял миссию отвлечения 3-го американского флота от пролива Сан-Бернардино (под ком. капитана Каидзука Такео). В него попало 2 торпеды и 4 бомбы, и множество бомб разорвалось рядом, затем он получил еще 10 близких разрыва и 25 октября в 14.26 затонул. Капитан погиб вместе с кораблем.

«Сёхо»

Погиб в бою в Коралловом море 7 мая 1942 года: более 90 самолётов с американских авианосцев «Йорктаун» и «Лексингтон» нанесли удар по авианосцу «Сехо», через 15 минут после начала атаки он затонул, став первым японским авианосцем потерянным в войне.

Ссылки 
 http://ship.bsu.by/main.asp?id=102618#102618

Примечания 

Авианосцы типа «Дзуйхо»